

Клячани — село в окрузі Глоговец Трнавського краю.
 Гронське Клячани — село в окрузі Левіце Нітранського краю.
 Капушянске Клячани — село в окрузі Михайлівці Кошицького краю.
 Ліптовські Клячани — село в окрузі Ліптовский Мікулаш Жилінського краю.
 Словенске Клячани — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Турчанські Клячани — село в окрузі Мартін Жилінського краю.
 Чєрне Клячани — село в окрузі Злате Моравце Нітранського краю.